Catherine Poujol peut désigner :L
 Catherine Poujol (née en 1954), historienne française, spécialiste de l'histoire des relations judéo-chrétiennes ;
 Catherine Poujol (née en 1956), historienne française spécialiste de l'histoire et de la civilisation de l'Asie centrale à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO).